Сахо — язык народа сахо, относится к кушитским языкам. Распространён в Эфиопии (регион Тыграй, 32,8 тыс. носителей) и Эритрее (провинции Дэбуб, Дэбуб-Кэй-Бахри и Сэмиэн-Кэй-Бахри, 235 тыс. носителей).

Для записи языка сахо используется латинский алфавит (в Эритрее) и эфиопское письмо (в Эфиопии). Латинский алфавит был разработан в 1985 году и имеет следующий вид:

 Долгие гласные передаются удвоением буквы: aa [aː], ee [eː], ii [iː], oo [oː], uu [uː].
 Геминированные согласные передаются удвоением буквы, например ll /l:/.

Эфиопское письмо для сахо включает следующие знаки:

 Долгие гласные передаются с помощью знака ~ после соответствующего слогового знака. Например (в сочетании с согласным [l]): ለ~ /lɛː/, ሉ~ /lu:/, ሊ~ /li:/, ላ~ /la:/, ሎ~ /lo:/.
 Геминированные согласные передаются путём добавления слогового знака с гласным [ɨ] перед соответствующим слоговым знаком. Например (для записи [l:]): ልለ /l:ɛ/, ልሉ /l: u/, ልሊ /l: i/, ልላ /l: a/, ልሎ /l: o/.

Примечания 

Языки Эфиопии
Языки Эритреи
Кушитские языки